Коркия () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Коркия, Виктор Платонович (род. 1948) — советский и российский поэт, драматург.
 Коркия, Леван Васильевич (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Коркия, Михаил Шотаевич (1948—2004) — советский грузинский баскетболист.
 Коркия, Отар Михайлович (1923—2005) — советский грузинский баскетболист и тренер.
 Коркия, Родион Каленикович (1894—1984) — грузинский советский писатель.